Fireman est une série télévisée asiatique sortie en 1973.
 The Fireman est un duo de musique électronique composé de Paul McCartney et Youth.
 Fireman est une chanson de Lil Wayne tirée de l'album Da Carter II.
 Charlot pompier est un film muet américain réalisé par Charlie Chaplin.
 (4231) Fireman, astéroïde.